Nurikabe (puzzel), een puzzel
Nurikabe (mythisch wezen), een wezen uit Japanse folklore